Il castello maledetto è il titolo di due film:

Il castello maledetto (The Old Dark House) – film del 1932 diretto da James Whale
Il castello maledetto (The Old Dark House) – film del 1963 diretto da William Castle